Мамет — еврейская фамилия. 

Известные носители:
 Мамет, Абель Пинхусович (1913—2004) — советский и российский химик-технолог, энергетик, специалист по коррозии и химической обработке воды.
 Мэмет, Дэвид (род. 1947) — американский драматург, эссеист, киносценарист, кинорежиссёр, кинопродюсер и киноактёр.
 Мамет, Клара (род. 1994) — американская актриса и музыкант.
 Мамет, Лев Павлович (Пинхосович) (1899—1940) — советский историк-востоковед, этнограф, брат А. П. Мамета.
 Мамет, Ноа Брайсон (род. 1969) — посол Соединенных Штатов в Аргентине.
 Сваричовская-Мамет, Ольга Владимировна (1892—1986) — советский коллекционер-москвовед.

Топоним 
 Мамет — река на северо-западе Камчатского края в России.

См. также